Província de Santiago Rodríguez, província al nord-oest de la República Dominicana
 Biografies:
 Santiago Rodríguez-Miranda Gómez (Palma, Illes Balears, 1940), polític, advocat i professor universitari mallorquí que fou Ministre de Treball i Seguretat
 Santiago Rodríguez Serra (Vilanova i la Geltrú, el Garraf, 1964), polític català militant del Partit Popular de Catalunya, secretari general del PPC
 Josefina Santiago Rodríguez (Palma, 1961), política mallorquina